El término de rugosidad es empleado en distintos campos de ingeniería.
Rugosidad (electrónica)
Rugosidad (hidráulica)
Rugosidad (mecánica) Grado de calidad de las superficies mecanizadas.